

Patronymie
 Hans-Jürgen Tiemann, homme d'affaires et pilote automobile allemand.
 Johann Carl Wilhelm Tiemann (1848-1899), chimiste allemand.
 Marcel Tiemann (1974- ) est un pilote automobile allemand. 
 Mariella Tiemann (1984- ) est une actrice allemande.
 Michael Tiemann est le vice-président de la division logiciels libres chez Red Hat, président de l'OSI et cofondateur de la société Cygnus Solutions.
 Otto Tiemann (1890—1952) est un General der Pioniere allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Chimie
La réaction de Reimer-Tiemann est une réaction organique utilisé pour l'ortho-formylation de phénol.

Homonymie de patronyme